La mongshanite è un minerale non approvato dall'IMA perché la sua descrizione è inadeguata.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Ossidi e idrossidi (minerali)
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA